La Wikipedia in pashtu (پښتو ويکيپېډيا) è l'edizione ufficiale di Wikipedia nella lingua pashtu; è stata aperta a settembre 2003.

Statistiche 
La Wikipedia in pashtu ha  voci,  pagine,  utenti registrati di cui  attivi,  amministratori e una "profondità" (depth) di   (al ).

Cronologia 

 Febbraio 2006 — supera le 500 voci
 Febbraio 2009 — supera le 1.000 voci
 Febbraio 2014 — supera le 5.000 voci

Note

Voci correlate 

 Lingua pashtu

Altri progetti

Collegamenti esterni 

  Sito ufficiale

Edizioni di Wikipedia per lingua